No Words – canzone dei Wings
No Words – canzone di Dotan
No Words (skit) – singolo di Hopsin